Das Benson & Hedges Masters 1999 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1998/99, das vom 7. bis 14. Februar 1999 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 25. Austragung des Masters.

Durch einen 10:8-Sieg im Finale gegen Ken Doherty gewann John Higgins erstmals das Masters.
Titelverteidiger Mark Williams verlor im Viertelfinale gegen Alan McManus.

In der Wildcard-Runde besiegte James Wattana David Gray mit 6:2, Mark King besiegte Jimmy White mit 6:5.

Preisgeld

Finalrunde

Einzelnachweise 

1999
Snookerveranstaltung 1999
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent